Honest  – serie televisiva britannica del 2008
Honest  – film diretto da David A. Stewart del 2000
Honest  – album discografico di Dave Stewart & The Spiritual Cowboys del 1991
Honest  – album discografico di Future del 2014
Honest  – singolo di Future del 2013
Honest  – singolo di The Chainsmokers del 2017

Pagine correlate
Honesty